Імперія — вид державного утворення, що включає в себе силоміць підкорені інші народи та території
 Імперія — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Імперія — провінція в Італії, у регіоні Лігурія.